Пресека може да се отнася за:

 Пресека, село в Област Кърджали, България;
 Пресека, село в Община Кочани, Република Македония;
 Пресека, село в Община Бабушница, Западните покрайнини, Сърбия;
 Пресека, село в Община Иваница, Сърбия;
 Пресека, община в Хърватия;
 Пресека, село в Община Пресека, Хърватия.